Луций Ветурий Крас Цикурин (Lucius Veturius Crassus Cicurinus) е име на:

 Луций Ветурий Крас Цикурин, в първия децемвират на Римската република 451 пр.н.е.
 Луций Ветурий Крас Цикурин, консулски военен трибун 368 и 367 пр.н.е.